Catherine Bell peut désigner :
 Catherine Bell (1968-), une actrice américaine ;
 Catherine J. Bell (1954-), une femme politique canadienne.